Lagos steht für:
 Lagos (Stammvater der Ptolemäer), Stammvater des Königshauses der Ptolemäer
 Lagos (Sohn Ptolemaios’ I.), dessen Enkel

Orte:
 Lagos, Stadt in Nigeria
 Lagos (Bundesstaat), Bundesstaat in Nigeria
 Lagos (Griechenland), Dorf in Thrakien
 Lagos (Kolonie), britische Kronkolonie
 Lagos (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Lagos, Dorf in Didymoticho, Griechenland
 Lagos (Phrygien), antiker Ort in Phrygien

Orte in Portugal:
 Lagos (Portugal), Stadt an der Algarve
 Lagos (Santa Maria)
 Lagos (São Sebastião)
 Lagos da Beira

Lagos ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasios Lagos (* 1992), griechischer Fußballspieler
 Christos Lagos, griechischer Radsportler 
 Edith Lagos (1962–1982), peruanischer Guerillakämpfer
 Eduardo Lagos (1929–2009), argentinischer Pianist, Komponist und Musikkritiker
 Ernesto Lagos (* 1930), chilenischer Hochspringer
 Ioannis Lagos (* 1972), griechischer Rechtsextremist
 João Lagos (* 1944), portugiesischer Tennisspieler und Unternehmer
 Julio Lagos, argentinischer Radiomoderator
 Orlando Lagos (1913–2007), chilenischer Fotograf
 Óscar Lagos (* 1973), honduranischer Fußballspieler
 Ricardo Lagos (* 1938), chilenischer Politiker (PS), Präsident 2000 bis 2006
 Ricardo Lagos Andino (* 1954), honduranischer Diplomat
 Ricardo Lagos Weber (* 1962), chilenischer Politiker (PPD)
 Rolando José Álvarez Lagos (* 1966), nicaraguanischer Geistlicher, Bischof von Matagalpa

Siehe auch:
 Seeschlacht bei Lagos